Вотча — топоним в России.

Населённые пункты 
 Вотча — деревня в Вологодском районе Вологодской области;
 Вотча — село в Сысольском районе Коми.

Реки 
 Вотча (приток Старой Тотьмы)
 Вотча (приток Двиницы)
 Вотча (приток Вологды)
 Вотча (приток Кубены)